Малышев, Сергей Васильевич:

 Малышев, Сергей Васильевич (род. 1994) — казахстанский лыжник.
 Малышев, Сергей Васильевич (1874—1938) — российский революционный и советский государственный деятель, журналист и писатель, прозаик, поэт, редактор.